Prins George of Prince George kan verwijzen naar de volgende personen:	
George van Cambridge
George V van het Verenigd Koninkrijk
George VI van het Verenigd Koninkrijk
George II van Groot-Brittannië
George II van Griekenland
George, hertog van Kent
George van Denemarken
George van Griekenland en Denemarken
George III van het Verenigd Koninkrijk
George Donatus van Hessen-Darmstadt

Prince George kan daarnaast verwijzen naar:
Prince George (Brits-Columbia)
Prince George (Virginia)
HMS Prince George (1895)